Ка́м'янець-Поді́льська вулиця — назва вулиць в населених пунктах України та Росії.

Кам'янець-Подільська вулиця — вулиця в Києві.
 Кам'янець-Подільська вулиця — вулиця в Рівному.
 Кам'янець-Подільська вулиця — вулиця в Харкові.

Кам'янець-Подільська вулиця — вулиця у Волгограді.

Вулиці